Bill Miller (roeier) (1905-1985), Amerikaans roeier
 Bill Miller (1912) (1912-2008), Amerikaans polsstokhoogspringer
 Bill Miller (pianist) (1915-2006), Amerikaans pianist
 Bill Miller (1930) (1930-2016), Amerikaans speerwerper